Жакарепагуа:

 Жакарепагуа (порт.) — местность и район города Рио-де-Жанейро, Бразилия.
 Жакарепагуа — автодром в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
 Жакарепагуа — аэропорт в городе Рио-де-Жанейро, Бразилия, обслуживающий гражданскую авиацию.